Fontcouverte (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Fontcouverte (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes